Germán González Sánchez (Santander, Cantabria, 18 de febrero de 1986) es un comunicador, guionista, colaborador y presentador de televisión español.

Biografía 
En 2010 se licenció en Comunicación Audiovisual en la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia. Ese mismo año comienza su trabajo de redacción como becario en prácticas en el programa Sálvame.

En 2011 se introduce en la productora Gestmusic  trabajando en cástines de diferentes programas de dicha productora tales como ¡Ahora caigo!, Atrapa un millón o Tú sí que vales. 

En 2012 es elegido por El Diario Montañés para participar en el programa local 'Making of' debido a su personalidad y dotes comunicativas.

En 2013 realiza labores de producción en el programa culinario MasterChef España para la productora Shine Iberia.

En 2015 se une al equipo de Cazamariposas, programa de Divinity donde pronto comienza a ejercer de colaborador diario y presentador sustituto. En sus apariciones en el programa se caracteriza por lucir diferentes disfraces y adoptar personalidades tales como el "Maestro Germâo", "Conchita frente al 'Boli Deluxe' " o "Cristina Pedroche".

En 2016 abandona temporalmente su trabajo en Cazamariposas para ejercer de guionista en la 2.ª temporada del programa docu-reality Las Campos y para ejercer de guionista en la Sálvame Snow Week.

En 2018 es elegido para presentar en su tierra la 11.ª edición de los Premios Cantabria Digital, otorgados por El Diario Montañés.

En 2019 viaja a Cannes (Francia) para entrevistar en exclusiva y por primera vez para un medio español al actor turco Can Yaman. Dicha entrevista se realiza en directo para el programa Cazamariposas teniendo eco en diferentes medios de comunicación. Ese mismo año copresenta junto a Nuria Marín la alfombra roja del estreno de la película Si yo fuera rico desde el Cine Capitol Gran Vía de Madrid en directo para Divinity.

En 2020 se une como colaborador y guionista al programa La habitación del pánico, de Cuatro.

Entre 2020 y 2021 vuelve a trabajar como redactor en Sálvame, donde comenzó su carrera profesional una década antes.

Entre febrero y junio de 2021, es redactor y colaborador del programa La redacción de Telemadrid.

Entre julio y septiembre de 2021, es guionista y locutor del programa La última cena en Telecinco. El jueves 29 de julio se hace cargo del programa volviendo a ser presentador en sustitución de Nuria Marín.

Desde septiembre a octubre de 2021, es redactor del programa Los teloneros en Cuatro. Desde octubre de 2021, regresa a Sálvame como redactor.

Trayectoria en televisión

Como concursante

Como Invitado

Referencias

Enlaces externos 

Periodistas de Cantabria
Periodistas de España del siglo XXI
Guionistas de España
Presentadores de televisión de Cantabria
Alumnado de la Universidad CEU Cardenal Herrera
Cántabros del siglo XX
Cántabros del siglo XXI
Nacidos en Santander (España)